Le xian de Wuyi est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Wuyi est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme